Christopher Sykes kan syfta på:

 Christopher Sykes (1749–1801) (1749–1801), brittisk parlamentsledamot
 Christopher Sykes (1831–1898) (1831–1898), brittisk parlamentsledamot
 Christopher Sykes (författare) (1907–1986), engelsk författare, mest känd för sin biografi över Evelyn Waugh